Grevbäck kan syfta på:

 Grevbäcks socken – en socken i Västergötland
 Grevbäcks landskommun – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
 Grevbäcks församling – en tidigare församling i Skara stift  –2002
 Grevbäcks kyrka – en kyrkobyggnad i Skara stift som tillhör Hjo församling
 Grevbäck – en kyrkby i Grevbäcks socken i Hjo kommun
 Grevbäcks distrikt –  ett distrikt i Hjo kommun och Västra Götalands län
 Grevbäcks ekhagar – ett naturreservat i Hjo kommun